

Geografia
 Schmitt – comune tedesco della Renania-Palatinato

Persone
 Adolph Gregory Schmitt (1905-1976) – vescovo cattolico e missionario tedesco
 Al Schmitt (1930-2021) – produttore discografico statunitense
 Allison Schmitt (1985) – nuotatrice statunitense
 Alfred Schmitt (1907-1973) – astronomo francese
 Anderson de Andrade Schmitt (1976) – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Anderson Luiz Schmitt (1984) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Arnd Schmitt (1965) – ex schermidore tedesco
 Bernadotte Everly Schmitt (1886-1969) – storico statunitense
 Bertram Schmitt (1958) – giurista tedesco
 Carl Schmitt (1888-1985) – giurista, filosofo politico e politologo tedesco
 Dieter Schmitt (1940) – ex schermidore tedesco
 Edgar Schmitt (1963) – allenatore di calcio tedesco
 Emmanuel Schmitt (1966) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista francese
 Éric-Emmanuel Schmitt (1960) –  drammaturgo, scrittore, regista e sceneggiatore francese
 Florent Schmitt (1870-1958) – compositore francese
 Gavin Schmitt (1986) – pallavolista canadese
 Harrison Schmitt (1935) – scienziato, astronauta e politico statunitense
 Jean-Claude Schmitt (1946) – storico e medievista francese
 Jérôme Schmitt (1981) – ex cestista francese
 Josef Schmitt (1908-1980) – calciatore tedesco
 Julie Schmitt (1913-2002) – ginnasta tedesca
 Kurt Schmitt (1886-1950) – economista e politico tedesco
 Martin Schmitt (1968) – musicista tedesco
 Martin Schmitt (1978) – sciatore tedesco
 Martin Schmitt (1981) – schermidore tedesco
 Nadine Kleinert-Schmitt (1975) – ex pesista tedesca
 Owen Schmitt (1985) – giocatore di football americano statunitense
 Pál Schmitt (1942) – ex schermidore e politico ungherese
 Pauline Schmitt-Pantel (1947) – grecista e storica delle religioni francese
 Ricky Schmitt (1985) – ex giocatore di football americano statunitense
 Roland Schmitt (1912-1954) – calciatore francese
 Suzanne Schmitt (...) – tennista francese
 Thorsten Schmitt (1975) – ex combinatista nordico tedesco
 Vivian Schmitt (1978) – attrice pornografica tedesca

Altro
 Reazione di Kolbe-Schmitt  – reazione organica di carbossilazione in cui il fenato di sodio
 Trigger di Schmitt – tipo di comparatore di soglia con isteresi